Беловщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Беловщина — деревня в Мядельском районе Минской области.

Россия 
 Беловщина — посёлок в Стародубском районе Брянской области.
 Беловщина — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Беловщина — деревня в Ершичском районе Смоленской области.